akrofobia – lęk wysokości
 Lęk wysokości – film amerykański z 1977
 Lęk wysokości – film polski z 2011